Il Gran Premio Superstars di Kyalami 2010 è la decima e ultima prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Internazionale.

Cambiamenti rispetto a Vallelunga
Come l'anno scorso Stefano Gabellini non corre a Kyalami e al suo posto viene chiamato Ivan Tramontozzi, alla guida della terza auto differente in questa stagione;
Alla Motorzone Race Car, il pilota di casa Brandon Auby sostituisce Domenico Caldarola, mentre Federico Bonamico sostituisce Filippo Zadotti;
Novità anche in casa Audi, con Simone Campedelli al ritorno in Superstars al posto di Alessandro Gabrielli e Riccardo Bossi, figlio di Umberto, a sostituire Gianluca Giraudi;

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series